Bruno Canzian, noto come Red Canzian – compositore, cantante, polistrumentista e produttore discografico italiano
 Chiara Canzian – cantautrice italiana
 Claudio Canzian – ex calciatore italiano